Lilburne ist der Familienname folgender Personen:

 John Lilburne (Freeborn John; um 1614–1657), englischer Politiker, Anführer der Levellers
 Robert Lilburne (1613–1665), englischer Offizier und Politiker

Siehe auch:
 Lilburn